Barclays Dubai Tennis Championships 2008 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Barclays Dubai Tennis Championships rozgrywany w dniach 1–8 marca 2008 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród 1 426 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008

de:Barclays Dubai Tennis Championships 2008/Damen
en:2008 Dubai Tennis Championships
es:Torneo de Dubái 2008
it:Dubai Tennis Championships 2008
ru:Теннисный чемпионат Дубая 2008